Фи́ллипс () — английская фамилия.

Известные носители

А 
 Филлипс, Адольфо (род. 1941) — панамский бейсболист.
 Филлипс, Альф (род. 1938) — канадский кёрлингист.
 Филлипс, Анастасия (род. 1972) — канадская актриса.
 Филлипс, Артур (1930—2013) — канадский политик, мэр Ванкувера.

Б 
 Филлипс, Барр (род. 1934) — американский контрабасист.
 Филлипс, Бижу (род. 1980) — американская актриса.
 Филлипс, Билл (род. 1964) — американский специалист по спортивному питанию и здоровому образу жизни.
 Филлипс, Бобби (род. 1972) — американская актриса.
 
 Филлипс, Бренда (род. 1958) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.

В 
 Филлипс, Виктор (род. 1950) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Филлипс, Винс (род. 1963) — американский боксёр.
 Филлипс, Вендел (1811—1884) — американский аболиционист.

Г 
 Филлипс, Гарольд (1874—1967) — американский шахматист.
 
 Филлипс, Горацио (1845—1924) — пионер английской авиации.

Д 
 Филлипс, Даг (род. 1946) — канадский бизнесмен и политик.
 Филлипс, Дерек (род. 1975) — американский и тринидадский футболист, защитник.
 Филлипс, Джейлан (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Филлипс, Джеймс Родни (1942—1969) — новозеландский шахматист.
 Филлипс, Джесс (род. 1981) — британский политик.
 
 Филлипс, Джулианна (род. 1960) — американская модель и актриса.
 Филлипс, Джулия (1944—2002) — американская писательница и продюсер.
 Филлипс, Дороти (1889—1980) — американская актриса.
 Филлипс, Дуайт (род. 1977) — американский легкоатлет.
 
 Филлипс, Дэниел (род. 2001) — английский и тринидадский футболист, полузащитник.

З 
 Филлипс, Зара (род. 1981) — член британской королевской семьи, второй ребёнок и единственная дочь принцессы Анны и её первого мужа, капитана Марка Филлипса.

И, Й 
 Филлипс, Итан (род. 1955) — американский актёр.
 Филлипс, Йенди (род. 1985) — победительница конкурса Мисс Мира Ямайка 2007.

К 
 Филлипс, Кайра (род. 1968) — американская телеведущая и журналистка.
 Филлипс, Калвин (род. 1995) — английский футболист.
 Филлипс, Карлос Сент-Джон (Saint Jhn) — американский хип-хоп-исполнитель, автор песен и музыкальный продюсер.
 Филлипс, Кевин (род. 1973) — английский футболист.
 Филлипс, Крис (род. 1978) — канадский хоккеист.

Л 
 Филлипс, Лесли (1924—2022) — английский актёр.
 Филлипс, Лу Даймонд (род. 1962) — американский актёр.

М 
 Филлипс, Майкл (1943—2016) — британский фигурист.
 Филлипс, Маккензи (род. 1959) — американская актриса и певица.
 
 Филлипс, Мишель (род. 1944) — американская певица и актриса, участница группы «The Mamas & the Papas», жена Джона Филлипса.
 Филлипс, Молли (1927—1994) — английская фигуристка.
 Филлипс, Морган (1902—1963) — английский политик, профсоюзный активист.
 Филлипс, Муш (род. 1973) — австралийская актриса.
 Филлипс, Мэтт (род. 1991) — шотландский футболист.

Н 
 Филлипс, Найджел (род. 1963) — британский дипломат, губернатор Фолклендских островов и комиссар Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.
 Филлипс, Натаниэль (род. 1997) — английский футболист.
 Филлипс, Никки (род. 1983) – новозеландцская модель.

О 
 Филлипс, Огастин (?—1605) — актёр английского ренессансного театра.
 Филлипс, Олбан Уильям (1914—1975) — новозеландский экономист.

П

Р

С 
 Филлипс, Саймон (род. 1957) — британский барабанщик.
 Филлипс, Салли (род. 1970) — английская актриса.
 Филлипс, Саманта (род. 1966) — американская актриса и фотомодель.
 
 Филлипс, Стоун (род. 1954) — американский журналист.
 Филлипс, Сэм (1923—2003) — американский продюсер.
 Филлипс, Сэмюэл (1921—1990) — американский генерал, директор Агентства национальной безопасности в 1972—1973 гг.

Т 
 Филлипс, Тари (род. 1969) — американская баскетболистка.
 Филлипс, Та’Шиа (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Филлипс, Тодд (род. 1970) — американский режиссёр.
 
 Филлипс, Трипп (род. 1977) — американский теннисист и тренер.

У 
 Филлипс, Уильям (род. 1948) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (1997).
 Филлипс, Уэнделл (1811—1884) — американский общественный деятель, аболиционист.
 Филлипс, Уэнди (род. 1952) — американская актриса.

Ф 
 Филлипс, Филлип (род. 1990) — американский певец.
 Филлипс, Фредерик (1884—1948) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Филлипс, Фредерик Альберт (1918—2011) — британский государственный деятель.

Х 
 Филлипс, Харви (1929—2010) — американский тубист.
 Филлипс, Хорас (1917—2004) — британский дипломат.

Ш 
 Филлипс, Шан Элизабет (Шан Брук; род. 1980) — британская актриса.
 Филлипс, Шон (род. 1965) — британский художник комиксов.

Э 
 Филлипс, Эдвин Перси (1884—1967) — южноафриканский ботаник.
 Филлипс, Эмми (1788—1865) — американский художник-портретист.
 Филлипс, Эндрю (род. 1956) — священник Русской православной церкви заграницей, агиограф.
 Филлипс, Энтони (род. 1951) — британский музыкант, композитор, продюсер и певец, участник группы «Genesis».
 Филлипс, Эрин (род. 1985) — австралийская профессиональная баскетболистка.

Составные фамилии 
 Филлипс-Гей, Джейн (1919—1994) — гайанская правозащитница, политик и профсоюзный деятель.

Другое 
 Филлипс де Пюри — один из известнейших в мире искусства аукционных домов.
 Филлипс — вид шлица крепёжных изделий.
 Филлипс — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

Топоним

См. также 
 Филиппс
 Philips
 Филипс (значения)